Efficacia – nel diritto, la possibilità dell'atto di produrre gli effetti giuridici che una norma dell'ordinamento ricollega all'atto o fatto stesso
 Efficacia aziendale – in economia aziendale, la caratteristica di un intervento messo in atto da un operatore interno all'azienda stessa di raggiungere l'obiettivo specifico che si riproponeva con tale intervento
 Efficacia costitutiva – nel diritto, il complesso degli effetti giuridici prodotti dagli atti giuridici